Огнём и мечом может означать:
 Огнём и мечом — крылатая фраза, известная с античных времён.
 «Огнём и мечом» — исторический роман польского писателя Генрика Сенкевича.
 «Огнём и мечом» — исторический польский мини-сериал, снятый режиссёром Ежи Гофманом.
 «Огнём и мечом» — японский анимационный телесериал Gun×Sword, локализованный на русский под таким названием.
 «Огнём и мечом» — стратегия в реальном времени, разработанная болгарской студией Haemimont Games и выпущенная PAN Interactive в 1999 году под оригинальным названием Tzar: Burden of the Crown.
 «Mount & Blade: Огнём и мечом» — компьютерная ролевая игра из серии Mount & Blade.